Татул:
 Татул — река в Томской области, приток Китата;
 Татул — армянское имя;
 Татул  — село в Армении;
 Татул — село в Болгарии
 Татул — болгарский фильм 1972 года.
  — дурман: